

Pessoas
 Constantina (filha de Constantino) († 354) - conhecida por "Santa Constantina"
 Constantina (esposa de Maurício) († 605) - filha do imperador Tibério II

Localidades
Constantina (província) - na Argélia
Constantina (Argélia) - cidade argelina, capital da província homónima
Constantina (distrito) - na Argélia
Constantina (Sevilha) -  município da Espanha 
Constantina (Rio Grande do Sul) - município brasileiro 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos